Cygnus puede referirse a:

 Cygnus, una constelación de estrellas en el hemisferio norte.
 Cygnus, un género de aves, todas las cuales llevan por nombre común cisne.
 Cygnus Solutions, la primera empresa en brindar soporte técnico a sistemas de software libre GNU/LInux.
 Rebeca Cygnus ( fotógrafa ), artista visual afincada en Madrid.
 Cygnus, nave espacial.
 Cygnus, Banda de Folk Rock/Metal Colombiana.